Каруи () — фамилия. Известные носители:
 Каруи, Набиль (род. 1963) — тунисский предприниматель и политик.
 Каруи, Хамед (1927—2020) — тунисский политик.